Урбанфреска (Urbanfresco) — музей под открытым небом, расположенный в переулке Радищева (Санкт-Петербург). Галерея фресок на стене здания по адресу пер. Радищева 4 — Кирочная 5.

Фрески выполнены петербуржцем Олегом Лукьяновым. Метод был разработан немецким художником-монументалистом Райнером Марией Латцке в 1998 году. Целью галереи является популяризация изобразительного искусства, борьба за легализацию стрит-арта и демонстрация возможностей новых цифровых технологий в историческом городском ландшафте.

История создания 
Первая URBAN-фреска в переулке Радищева появилась в 2017 году. Петербуржец Олег Лукьянов экспериментировал с оцифровкой картин и печатью на различных основах несколько лет, накопил в этой области большой опыт и усовершенствовал известные ранее разработки. Так появилась идея создания URBAN фрески.

Технология позволяет переносить красочный слой прямо на бетонную стену, кирпичную кладку, штукатурку, металл. Таким образом, художники получают возможность демонстрировать живописные произведения прямо в городской среде, тем самым, непосредственно участвовать в процессе создания современного городского ландшафта. При этом URBAN фреска долговечна, устойчива к погодным явлениям и к актам вандализма. Это новое, перспективное направление стрит-арта.

Сейчас в переулке Радищев 27 фресок, многие из которых были созданы вместе с авторами работ. О галерее написали многие СМИ, в их числе были: «Первый канал», «Вести-Санкт-Петербург», РИА «Новости», ТАСС.

Сотрудничество с художниками 
Сегодня Олег Лукьянов сотрудничает с М. Шемякиным, Н. Сафроновым, Н. Блохиным, В. Колбасовым, А. Белле, А. Кирьяновым, Д. Шагиным и другими известными художниками. В июне 2019 года цифровые копии своих работ на стене оставили шесть американских художников — таким образом, они продемонстрировали объединяющую силу искусства в период политической напряженности.

Стена в переулке Радищева стала не только городским арт — объектом, но и средством коммуникации художников с обществом. Несколько фресок были созданы как реакция на происходящие события — так, на стене появилось, к примеру, изображение Собора Парижской Богоматери (Нотр — Дам де Пари), сильно пострадавшего от пожара в апреле 2019 года.

В результате сотрудничества с авторами, Урбанфрески стали появляться не только в переулке Радищева. Так, совместно с Михаилом Шемякиным был начат проект оформления арки дома 11 по ул. Садовой (Санкт-Петербург) рядом с Центром Михаила Шемякина. Советский, американский и российский художник, Лауреат Государственной премии Российской Федерации, поддержал ноу-хау, разрешил использовать его эскизы к балету «Щелкунчик» и лично присутствовал при нанесении их на стену в арке. По мнению Михаила Шемякина, Санкт-Петербург — как европейский город, должен пересмотреть свое отношение к стрит-арту.

Закрашивание 
Фрески в переулке Радищева регулярно подвергаются закрашиванию. Первый раз коммунальные службы Центрального района закрасили изображения в январе 2019 года. Они сделали это перед приездом в Санкт-Петербург Президента РФ. Однако, краску с URBAN-фрески можно смыть, не повредив изображение, что и сделал автор Олег Лукьянов. После этого фрески еще несколько раз подвергались закрашиванию со стороны коммунальных служб, которые действуют по указанию вышестоящих органов. В июне 2019 года предписание убрать несанкционированные фрески со стены (закрасить) поступило от Администрации Президента РФ, куда была направлена жалоба от одного из жителей района.

Общественный резонанс 

История с закрашиванием фресок в переулке Радищева получила большой общественный резонанс, благодаря чему переулок Радищева стал набирать популярность как городская достопримечательность.

В июне 2019 года галерея фресок попала в список рекомендуемых уличных выставок по версии сайта the-village.ru наряду с художником Шишкин-Хокусаем и Дмитрием Каварги с инсталляцией около ЦВЗ «Манеж».

За Музей под открытым небом вступились журналисты и жители Санкт-Петербурга. Материалы о фресках в переулке Радищева, об авторе технологии URBAN-фреска Олеге Лукьянове и его борьбе за официальное существование стрит-арта появились во многих официальных местных и федеральных СМИ. В поддержку Музея под открытым небом высказалось интернет сообщество, неравнодушные петербуржцы. На платформе Change.org была создана петиция в защиту этой достопримечательности. Официальное письмо было отправлено в приёмную Губернатора Санкт-Петербурга — в нем речь шла не только о сохранении фресок в переулке Радищева, но и о необходимости регламентировать подобные творческие проявления в городской среде, то есть как можно скорее принять Закон о стрит-арте, который сейчас находится в стадии обсуждения в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Рассмотрение этого вопроса отложено до сентября 2019 года.

Примечания 

Музеи Санкт-Петербурга
Музеи под открытым небом в России